Ch’ih Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chishui He, vattendrag, Sichuan, 
 Chi He (vattendrag i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar